Il doppio  dell'Orange Open Guadeloupe 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Riccardo Ghedin e Stéphane Robert hanno battuto in finale Arnaud Clément e Olivier Rochus 6–2, 5–7, [10–7].

Teste di serie
Le prime 3 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Frank Moser /  David Škoch (quarti di finale)
 Pablo Andújar /  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)

 Pierre-Ludovic Duclos /  Lukáš Rosol (quarti di finale) 
 Simone Bolelli /  Flavio Cipolla (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Orange Open Guadeloupe 2011